Mwaka Moon,  album studio de Kalash ;
 La chanson Mwaka Moon, single musical de Kalash featuring Damso, troisième extrait de l'album précédent ;
 Victoria Mwaka, professeure de géographie.